Plejádok (magyar nevén Fiastyúk), a Bika csillagképben található csillagcsoport
 Pleiádok, a görög mitológiában Atlasz és Pleioné ókeanisz tengeri nimfa leányai